Moskau – piosenka zespołu Dschinghis Khan z albumu Dschinghis Khan
 Moskau – piosenka zespołu Rammstein z albumu Reise, Reise